Carl Vilhelm Josefsson, švedski hokejist, * 1. september 1895, Stockholm, Švedska, † 3. november 1974, Stockholm.

Josefsson je celotno karieri branil za kluba Kronobergs IK in Nacka SK v švedski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in Evropskem prvenstvu 1922, kjer je bil dobitnik srebrne medaljo. Za reprezentanco je branil na dvanajstih tekmah.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Kronobergs IK
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 21/22
|
| 6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 22/23
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 24
|
| 2
| 5
|
|
|
|
| 21.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 24
|
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 24/25
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 25/26
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 26/27
|
| 7
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 29/30
|
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 30/31
|
| 6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka SK
| Švedska liga
| 31/32
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kronobergs IK
Hokejisti Nacka SK